Nowomoskowsk ist der Name folgender Städte in Osteuropa:

 der russischen Stadt Nowomoskowsk (Russland)
 der ukrainischen Stadt Nowomoskowsk (Ukraine)